Salaciopsis är ett släkte av benvedsväxter. Salaciopsis ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Salaciopsis